D50 steht für:
 Beleuchtungsart D50, siehe CIE-Normvalenzsystem #Die_Standardbeleuchtung

Chinesische Fahrzeuge:
 Beijing Senova D50, 
 Venucia D50

D-50 oder D 50 steht für:
 Roland D-50, Synthesizer
 Deutz D 50, Traktorenmodell der Deutz AG